Die Hong Kong Open 2018 im Tischtennis waren das vierte Turnier der ITTF World Tour 2018. Sie fanden vom 22. bis 27. Mai 2018 in Hongkong statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

U-21

Männer

Frauen

Weblinks 
 Die Hong Kong Open 2018 auf der Website der ITTF (abgerufen am 3. Januar 2020)
 Die World Tour 2018 auf der Website der ITTF (abgerufen am 3. Januar 2020)

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Hongkong
Tischtennis (Hongkong)
Tischtennisveranstaltung 2018